E30
 BMW_E30 — автомобиль.
  — европейский маршрут.
 британская подводная лодка HMS E30